Ел Батан има више значења:

 Ел Батан (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Батан (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Батан (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Батан (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Батан (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Батан (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Батан (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику